Чемпионат СССР по шахматной композиции 1975—1976 — 9-й командный чемпионат.

Проводился по тем же разделам и тем же числом досок, что 4—7-й чемпионаты. Участники — 14 команд: 234 задачи и этюда 139 авторов. Зачётных композиций — 99. Победитель — команда РСФСР (сборная) (125 баллов из 150). Судьи: Е. Умнов (двухходовки), А. Орешин (трёхходовки), В. Брон (многоходовки), В. Неидзе (этюды), В. Руденко (кооперативные и обратные маты).

Составы команд-победительниц: 
 РСФСР (сборная) — А. Ажусин, Ф. Аитов, Ю. Вахлаков, М. и X. Дьяконовы, Н. Ивановский, В. Карпов, В. Коваленко, А. Копнин, Н. Надеждин, Н. Попков, С. Пугачёв, Г. Святов, А. Феоктистов, Е. Харичев, А. Ярославцев; 
 Москва — Э. Асаба, Д. Банный, Я. Владимиров, А. Калинин, В. Копаев, Р. Кофман, Н. Кралин, Ан. Кузнецов, В. Лизунов, А. Лобусов, Л. Лошинский, Э. Погосянц;
 Молдавия — М. Борденюк, А. Иванов, М. Кузнецов, М. Марандюк, В. Морозов, Н. Чиканов.

Таблица

Литература 
 Шахматная композиция, 1974—1976.— М.: ФиС, 1978.— С. 163—171.
 

Командные чемпионаты СССР по шахматной композиции
1976 год в СССР